Юрий Шатунов:
 Шатунов, Юрий Васильевич (1973—2022) — советский и российский певец, бывший солист группы «Ласковый май».
 Шатунов, Юрий Михайлович (род. 1943) — физик, специалист в области ускорительной техники и физики пучков высоких энергий, член-корреспондент РАН (2008), лауреат премии имени В. И. Векслера (2012).